

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kociołek – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Gniewoszów
 Kociołek - część wsi Bystra w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Radziechowy-Wieprz

Jeziora w Polsce 
 Kociołek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno
 Kociołek – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Gruta
 Kociołek – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Kociołek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Ełk
 Kociołek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Kociołek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Iława
 Kociołek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Kociołek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Kociołek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Kociołek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Olecko
 Kociołek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Łukta
 Kociołek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno, koło wsi Czarny Piec
 Kociołek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno, koło wsi Rekownica
 Kociołek – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Mosina
 Kociołek – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Kociołek – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa

Inne 
 Kociołek – nieoficjalny przysiółek wsi Darnków w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki
 Kociołek – była osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 rezerwat przyrody Jezioro Kociołek – rezerwat przyrody w Wielkopolskim Parku Narodowym

Zobacz też 
 Kocioł
 Kociołki
 Kociołek Szlachecki
 Kociołek z Chiemsee
 Stanisław Kociołek